Lyde kan henvise til flere artikler:

Lyde (lyd) – at udbrede en eller flere lyde, fx musik
Lyd – ental af "lyde"

Se også:
Legemsfejl – som på gammelt dansk kan hedde "lyde"